Taranto kan syfta på:

 Taranto (geologi) –  en geologiska tidsålder

Geografi

Italien 

 Taranto (provins), provins, Apulien, 
 Taranto, kommun, Apulien, Provincia di Taranto, 

Robotskapade Italienförgreningar